Chippewa Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Chippewa Creek (Des Moines River), Iowa 
 Chippewa Creek (Lower Evans Lake), Michigan 
 Chippewa Creek (Muskegon River), Michigan 
 Chippewa Creek (South Fork Bull River), Montana 
 Chippewa Creek (McDonald Creek), Montana 
 Chippewa Creek (Sankt-Lorenz-Strom), New York 
 Chippewa Creek (Tuscarawas River), Ohio 
 Chippewa Creek (Cuyahoga River), Ohio 
 Chippewa Creek (Brushy Creek), Oklahoma 
 Chippewa Creek (South Spring Creek), Wyoming 

in Kanada:
 Chippewa Creek (Ontario)